

Persone

Antonio Firpo – compositore di musica sacra
Attilio Firpo – partigiano italiano
Edoardo Firpo – poeta italiano
Emilio Firpo – organista e compositore
Giovanni Firpo – ex ciclista su strada italiano
Giovanni Firpo – tenore
Giovanni Firpo – compositore
Junior Firpo – calciatore dominicano naturalizzato spagnolo 
Luigi Firpo – storico e politico italiano
Luis Ángel Firpo – pugile argentino
Marcello Firpo – poeta e scrittore francese 
Marco Firpo – calciatore italiano
Massimo Firpo – storico italiano
Roberto Firpo – Musicista e compositore argentino di tango
Young Firpo – pugile statunitense

Altro
Club Deportivo Luis Ángel Firpo – società calcistica salvadoregna, con sede a Usulután